„Македонски народни приказни” је македонска телевизијска серија снимана од 1986. до 2017. године. Екранизовала је велики број македонских народних прича. Првобитно је серија емитована на ТВ Скопље од 1986. до 1992, да би потом 2003. била обновљена за нове делове, а продукцији су се прикључиле телевизије Сител и А1.

Епизоде

Прва серија

Улоге

Прва серија 

|-
|Ђорђи Колозов || (197 еп. 1984-2003)
|-
|Шенка Колозова || (184 еп. 1984-2003)
|-
|Лазар Бараков || (137 еп. 1984-2003)
|-
|Гоце Тодоровски || (135 еп. 1984-2003)
|-
|Ванчо Петрушевски || (131 еп. 1984-2003)
|-
|Гоце Влахов || (126 еп. 1984-2003)
|-
|Иван Каровски || (44 еп. 1992-1997)
|-
|Стојна Костовска || (37 еп. 1984-2003)
|-
|Кирил Андоновски || (37 еп. 1989-2003)
|-
|Дубравка Киселички || (33 еп. 1992-2000)
|-
|Кире Печијаревски || (32 еп. 1986-2003)
|-
|Владимир Дади Ангеловски || (31 еп. 1986-2003)
|-
|Димче Мешковски || (30 еп. 1986-2003)
|-
|Анче Џамбазова || (30 еп. 1986-1997)
|-
|Александар Шехтански || (26 еп. 1986-2003)
|-
|Џемаил Максут || (26 еп. 1986-1992)
|-
|Снежана Киселичка || (21 еп. 1986-1992)
|-
|Ђокица Лукаревски || (17 еп. 1986-1992)
|-
|Виктор Иванов || (16 еп. 1990-1992)
|-
|Изабела Новотни || (13 еп. 1992-1995)
|-
|Славица Зафировска || (11 еп. 1990-1991)
|-
|Јасмина Поповска || (10 еп. 1986-1989)
|-
|Васил Шишков || (8 еп. 1992-1995)
|-
|Драгиша Димитриевски || (8 еп. 1986-1992)
|-
|Јоана Поповска || (8 еп. 1990-1991)
|-
|Ацо Видиков || (7 еп. 1997-2003)
|-
|Кирил Псалтиров || (6 еп. 1986-1990)
|-
|Душан Костовски || (6 еп. 1992)
|-
|Лутфи Сеyфулах || (5 еп. 1986-1991)
|-
|Владо Денчов || (5 еп. 1990-1991)
|-
|Симона Филиповска || (5 еп. 1991)
|-
|Емин Унџел || (4 еп. 1988)
|-
|Предраг Павловски || (4 еп. 1990-1992)
|-
|Боб Ленски || (4 еп. 1991)
|-
|Ђоко Ташевски || (3 еп. 1986)
|-
|Снежана Конеска || (3 еп. 1991)
|-
|Ненад Милосављевић || (3 еп. 1992)
|-
|Јовица Михајловски || (2 еп. 1986-1989)
|-
|Душко Ђорђиоски || (2 еп. 1986)
|-
|Сејфула Љутви || (2 еп. 1986)
|-
|Јусуф Гулевски || (2 еп. 1987-1990)
|-
|Мите Грозданов || (2 еп. 1988-1989)
|-
|Слађана Нешић || (2 еп. 1988)
|-
|Дарко Павловски || (2 еп. 1988)
|-
|Ђорђи Тодоровски || (2 еп. 1989-1992)
|-
|Ана Вељановска || (2 еп. 1989-1991)
|-
|Весна Николовска Кржичник || (2 еп. 1989-1990)
|-
|Зоран Капетановски || (2 еп. 1990-1991)
|-
|Мери Митева || (2 еп. 1990-1991)
|-
|Стојче Нешковски || (2 еп. 1991-1992)
|-
|Никола Николовски || (2 еп. 1991-1992)
|-
|Таска Балабанова || (2 еп. 1992)
|-
|Киро Ћортошев || (2 еп. 1992)
|-
|Горан Жарковски || (2 еп. 1992)
|-
|Душко Горгиоски || (1 еп. 1986)
|-
|Душко Горгиовски || (1 еп. 1986)
|-
|Цветанка Јакимовска || (1 еп. 1986)
|-
|Снежана Јаначковска || (1 еп. 1986)
|-
|Симон Киселички || (1 еп. 1986)
|-
|Александар Петрушевски || (1 еп. 1986)
|-
|Благоја Спиркоски Џумерко || (1 еп. 1986)
|-
|Реџо Балик || (1 еп. 1987)
|-
|Ана Чарулевска || (1 еп. 1987)
|-
|Гаврило Павелић || (1 еп. 1987)
|-
|Таше Кочовски || (1 еп. 1988)
|-
|Силвија Стојановска || (1 еп. 1988)
|-
|Светлана Стојановска || (1 еп. 1988)
|-
|Владимир Денков || (1 еп. 1989)
|-
|Катерина Кочевска || (1 еп. 1989)
|-
|Анастас Тановски || (1 еп. 1989)
|-
|Мићо Кајчевски || (1 еп. 1990)
|-
|Тања Кочовска || (1 еп. 1990)
|-
|Горан Кузмановски || (1 еп. 1990)
|-
|Зоран Љотић || (1 еп. 1990)
|-
|Ердоан Максут || (1 еп. 1990)
|-
|Нове Мирчевски || (1 еп. 1990)
|-
|Звонко Стојановски || (1 еп. 1990)
|-
|Соња Јачевеска || (1 еп. 1991)
|-
|Емине Кадриу || (1 еп. 1991)
|-
|Вангел Каев || (1 еп. 1991)
|-
|Борче Костовски || (1 еп. 1991)
|-
|Владимир Лазовски || (1 еп. 1991)
|-
|Илија Мојсов || (1 еп. 1991)
|-
|Сашхо Петровски || (1 еп. 1991)
|-
|Венцислав Ристов || (1 еп. 1991)
|-
|Сашо Стоилов || (1 еп. 1991)
|-
|Весна Стојановска || (1 еп. 1991)
|-
|Богдан Трајковски || (1 еп. 1991)
|-
|Биљана Беличанец || (1 еп. 1992)
|-
|Димитар Давидовски || (1 еп. 1992)
|-
|Орче Димитровски || (1 еп. 1992)
|-
|Кирил Поп Христов || (1 еп. 1992)
|-
|Диме Илијев || (1 еп. 1992)
|-
|Виктор Ивановски || (1 еп. 1992)
|-
|Венета Јуруковска || (1 еп. 1992)
|-
|Александар Малинков || (1 еп. 1992)
|-
|Вангел Миовски || (1 еп. 1992)
|-
|Атина Росикопулу || (1 еп. 1992)
|-
|Димитар Спасески || (1 еп. 1992)
|-
|Душица Стојановска || (1 еп. 1992)
|-
|Мајда Тушар || (1 еп. 1992)
|}

Комплетна ТВ екипа ▼

Спољашње везе 
 
 
 

Југословенске серије
Македонске серије